Uitgeverij Parrèsia is een kleine, onafhankelijke uitgeverij die zich richt op filosofisch werk dat grote uitgeverijen links laten liggen of als te risicovol beschouwen.

Geschiedenis 
Uitgeverij Parrèsia wordt in 1989 opgericht op initiatief van het filosofische tijdschrift Krisis. Op het Krisiscongres van 22 maart 1986 wordt besloten tot oprichting van een ‘commissie AasK (Andere aktiviteiten stichting Krisis)’ die de volgende taken kreeg toebedeeld: stimuleren van de totstandkoming van onderzoeksgroepen (van baanloze filosofen), onderzoeken van de mogelijkheid van een filosofische reeks, en onderzoeken van mogelijke initiatieven in de richting van het filosofie-onderwijs (met name het hbo).

Deze ‘onderzoekscommissie’ krijgt een aparte plaats toebedeeld naast de redactie van het tijdschrift en richt zich op de uitgave van een filosofische reeks. De commissie noemt zich ondertussen Krisis Onderzoek.

De eerste uitgave komt voort uit een studiereis naar de Verenigde Staten van een werkgroeplid. Tijdens haar reis weet zij de hand te leggen op aantekeningen van een college van Michel Foucault. Hieromheen formeert zich een vrijwel geheel nieuwe werkgroep die zich met de vertaling gaat bezighouden. Op 20 november 1989 wordt Foucaults Parrèsia. Vrijmoedig spreken en waarheid in literair podium Perdu gepresenteerd en is de uitgeverij een feit.

In de twintig jaar van haar bestaan heeft Uitgeverij Parrèsia een breed filosofisch fonds opgebouwd van vertaalde werken van twintigste-eeuwse en hedendaagse filosofen, waaronder Giorgio Agamben, Hannah Arendt, Judith Butler, Stanley Cavell, Michel Foucault, Martha Nussbaum, Richard Rorty, Carl Schmitt. Alsook bundels over actuele politiek- en cultuurfilosofische onderwerpen zoals hedendaagse taalfilosofie, de Russische identiteit na de USSR, filosoferen over internet.

In het fonds van Parrèsia is ook de Hölderlinreeks opgenomen met vertalingen van literair-filosofische werken van onder anderen Marguerite Duras, Maurice Blanchot, Luce Irigaray en Giovanna Gagliardo.

Externe links 
 Homepage van Parrèsia

Parresia
Parresia